Rymy o starym marynarzu (poemat)
 Rymy o starym marynarzu (film)